Сохачевский:

 Сохачевский, Александр (1843—1923) — польский художник еврейского происхождения.
 Сохачевский повят — повят (район) в Польше, входит в Мазовецкое воеводство.